Az All You Need Is Now a brit new wave együttes, a Duran Duran világkörüli koncertturnéja volt, amellyel az azonos című, 13. stúdióalbumukat népszerűsítették. A turné 2011. február 3-án kezdődött Grand Prairie-ben, Texasban.

A 2011. december 16-i koncertet Manchesterben felvették és kiadták a A Diamond in the Mind: Live 2011 koncertalbumon.

Nyitófellépők 

 Royseven – (Dublin)
 CocknBullKid – (Egyesült Királyság)
 A Silent Express – (München, Lipcse, Dortmund & Berlin)

Koncertek

Lemondott koncertek

Együttes tagjai 

 Duran Duran

 Simon Le Bon – énekes
 John Taylor – basszusgitár, háttérének
 Roger Taylor – dobok
 Nick Rhodes – billentyűk, háttérének

 További előadók

 Dominic Brown – gitárok, háttérének
 Simon Willescroft – tenorszaxofon, ütőhangszerek
 Anna Ross – háttérének
 Chastity Ashley – ütőhangszerek (2011 - Észak-Amerika)
 Dawne Adams – ütőhangszerek (2011 - Egyesült Királyság)

Vendégfellépők 

 Beth Ditto
 Mark Ronson
 Kelis
 Gerard Way

Források 

 Duran Duran 2011-es koncertidőpontok
 Duran Duran 2012-es koncertidőpontok

Hivatkozások 

Turnék 2011-ben
Turnék 2012-ben
Duran Duran